Juan Martínez puede referirse a:

 Juan Martínez (1827-1881), militar chileno;
 Juan Martínez Alemán, jurista venezolano, Primer presidente de la Corte Suprema de la Gran Colombia;
 Juan Martínez Casuco (1955-), futbolista español;
 Juan Martínez de Contreras (¿?-1434), abogado y religioso español del siglo XV;
 Juan Martínez Guijarro (o Silíceo, 1477-1557), cardenal y matemático español del siglo XVI;
 Juan Martínez Gutiérrez (1901-1976), arquitecto chileno;
 Juan Martínez de Irujo (1981-), pelotari español;
 Juan Martínez Marconi (1982-), futbolista chileno;
 Juan Martínez Martí (1708-1767), compositor y maestro de capilla español;
 Juan Martínez Montañés (1568-1649), escultor español;
 Juan Martínez Montañés, pintura de Diego Velázquez referente al anterior;
 Juan Martínez de Murillo (¿?-1420), cardenal español del siglo XV;
 Juan Martínez Oliver (1962-), ciclista español;
 Juan Martínez Plana (1532-1592), religioso trinitario y escritor español;
 Juan Martínez de Recalde (1526-1588), almirante español del siglo XVI;
 Juan Martínez de Rozas (1758-1813), prócer chileno;
 Juan Martínez Santana, piragüista mexicano;
 Juan Martínez Villergas (1817-1894), escritor español.